Valen ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Valen de Vries (* 1968), norwegische Radrennfahrerin
 Fartein Valen (1887–1952), norwegischer Komponist
 Nancy Valen (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Monica Valvik-Valen (* 1970), norwegische Radrennfahrerin
 Snorre Valen (* 1984), norwegischer Politiker und Musiker

Van Valen ist der Familienname folgender Personen:
 Leigh Van Valen (1935–2010), US-amerikanischer Biologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Vahlen